Nicolas Mahut e Fabrice Martin erano i detentori del titolo ma Martin ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo. Mahut, invece, ha fatto coppia con Édouard Roger-Vasselin ma sono stati eliminati in semifinale da Tallon Griekspoor e da Botic van de Zandschulp.

In finale Tallon Griekspoor e Botic van de Zandschulp hanno battuto Rohan Bopanna e Matwé Middelkoop con il punteggio di 3-6, 6-3, [10-5].

Teste di serie 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (primo turno)
  Rohan Bopanna /  Matwé Middelkoop (finale)

  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (quarti di finale) 
  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (semifinale)

Wildcard 

  Xavier Malisse /  Diego Schwartzman (quarti di finale)

  Ruben Bemelmans /  Alexander Blockx (primo turno)

Ranking protetto 

  Sander Arends /  David Pel (semifinale)

Alternate 

  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

European Open 2022